Laporte puede hacer referencia a:

Personas

Aymeric Laporte, futbolista francés nacionalizado español.
Bernard Laporte, entrenador y exjugador de rugby francés.
Christophe Laporte, ciclista francés.
Domingo Laporte, pintor y grabador uruguayo.
Dominique Laporte, escritor y psicoanalista francés.
Francis de Laporte de Castelnau, naturalista francés.
Guy Laporte, exjugador francés de rugby.
Hélène Laporte, política francesa.
Marta Contreras Laporte, actriz y cantante chilena.
Joseph Laporte, ciclista canadiense.
Luis Laporte, ingeniero argentino.
Verónica González Laporte, escritora, investigadora y periodista mexicana.

Lugares

Laporte, a distrito electoral de Quebec.

La Porte (California)
Laporte (Colorado)
La Porte (Indiana)
Condado de LaPorte
La Porte City (Iowa)
Laporte (Michigan).
Laporte (Minnesota)
Laporte (Pensilvania)
Municipio de Laporte (condado de Sullivan, Pensilvania).
La Porte (Texas)